Rosenstein steht für:

 Rosenstein (Berg), Berg bei Heubach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Burgruine Rosenstein, Burgruine bei Heubach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rosenstein (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Heubach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schloss Rosenstein, Landschloss in Stuttgart, Baden-Württemberg
 Rosensteinpark, Parkanlage in Stuttgart, Baden-Württemberg
 Bahnbetriebswerk Stuttgart Rosensteinpark, Bahnbetriebswerk in Stuttgart, Baden-Württemberg, siehe Liste der Bahnbetriebswerke in Deutschland #Direktion Stuttgart
 Rosensteinquartier, geplantes Stadtquartier in Stuttgart, Baden-Württemberg
 Schloss Rosenstein (Meran), Ansitz in Meran-Obermais, Südtirol, Italien
 Rolandin von Ambel zu Rosenstein, auch Rolandin von Ambel zu Rosenstein und Frölichsburg, Adelsgeschlecht aus dem Nonstal, Südtirol, Italien, siehe Schloss Rosenstein (Meran) #Geschichte
 Edelsitz Rosenstein (Grieskirchen) in Oberösterreich
 Rosenstein, Kreis Angerburg, Ostpreußens, seit 1945: Różewiec, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Růžov (Ledenice) (Rosenstein), Ortsteil von Ledenice, Tschechien
 Rosenstein, deutscher Name der Burg Roštejn im Okres Jihlava, Tschechien
 Rosenstein (Adelsgeschlecht) (Edle zu Rosenstein), 1813 in Bayern nobilitiertes Geschlecht, Raum Regensburg

Rosenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Rosenstein (1898–1991), deutsch-amerikanische Neurologin, Psychiaterin und Neurochirurgin
 Carl von Rosenstein (1766–1836), schwedischer Theologe, Erzbischof von Uppsala
 Conrad Rosenstein (1910–1977), deutsch-israelischer Mediziner, Lehrer, Autor und Journalist
 Ephraim Rosenstein (* 1940), deutscher Lyriker, Herausgeber und Filmemacher
 Erna Rosenstein (1913–2004), polnische Malerin und Dichterin
 Hank Rosenstein (1920–2010), US-amerikanischer Basketballspieler
 Hermann Rosenstein (1893–1960), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Johannes Rosenstein (* 1973), deutscher Dokumentarfilmer, Autor, Regisseur
 Konstantin Issajewitsch Rosenstein (1878–1951), russischer Bauingenieur und Architekt
 Marie-Theres Hammes-Rosenstein (1954–2019), deutsche Verwaltungsjuristin und Politikerin
 Nettie Rosenstein (1890–1980), US-amerikanische Modeschöpferin
 Nils von Rosenstein (1752–1824), schwedischer Beamter
 Nils Rosén von Rosenstein (1706–1773), schwedischer Mediziner und Hochschullehrer
 Paul Rosenstein (1875–1964), deutscher Urologe
 Paul Rosenstein-Rodan (1902–1985), österreichischer Ökonom
 Rod Rosenstein (* 1965), US-amerikanischer Jurist
 Samuel Sigmund Rosenstein (1832–1906), deutscher Mediziner
 Willy Rosenstein (1892–1949), deutscher Pilot und Automobilrennfahrer